Entraigues ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Entraigues (Isère) im Département Isère
Entraigues (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme

mit Namenszusatz:
Entraigues-sur-la-Sorgue im Département Vaucluse

Siehe auch:
Antraigues-sur-Volane im Département Ardèche
Entraygues-sur-Truyère im Département Aveyron